Чејфи има више значења:
 Округ Чејфи (Колорадо)
 Чејфи (Мисури)